|-
| 73201 - || || 7 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73202 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73203 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73204 - || || 8 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 73205 - || || 7 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73206 - || || 7 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73207 - || || 7 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73208 - || || 7 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73209 - || || 7 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73210 - || || 8 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73211 - || || 8 de maig, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 73212 - || || 7 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73213 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73214 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73215 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73216 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73217 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73218 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73219 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73220 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73221 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73222 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73223 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73224 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73225 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73226 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73227 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73228 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73229 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73230 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73231 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73232 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73233 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73234 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73235 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73236 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73237 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73238 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73239 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73240 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73241 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73242 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73243 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73244 - || || 9 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 73245 - || || 10 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 73246 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73247 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73248 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73249 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73250 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73251 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73252 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73253 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73254 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73255 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73256 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73257 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73258 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73259 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73260 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73261 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73262 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73263 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73264 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73265 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73266 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73267 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73268 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73269 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73270 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73271 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73272 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73273 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73274 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73275 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73276 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73277 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73278 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73279 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73280 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73281 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73282 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73283 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73284 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73285 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73286 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73287 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73288 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73289 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73290 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73291 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73292 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73293 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73294 - || || 10 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73295 - || || 8 de maig, 2002 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 73296 - || || 12 de maig, 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 73297 - || || 6 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73298 - || || 7 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73299 - || || 7 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 73300 - || || 7 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
3